Op de 57e vrouweneditie van het Australian Open in 1982 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 29 november tot en met 5 december 1982.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Kathy Jordan en Anne Smith had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Smith speelde samen met Billie Jean King, met wie zij het vierde reekshoofd vormde. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Pam Shriver won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als achtste geplaatste West-Duitse koppel Claudia Kohde-Kilsch en Eva Pfaff in twee sets. Het was hun 21e gezamenlijke titel, de elfde van 1982. Navrátilová had daar­naast 57 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver elf.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Marcella Mesker speelde samen met Christiane Jolissaint uit Zwitserland – zij wisten door te dringen tot de kwartfinales, waarin zij de duimen moesten leggen voor Billie Jean King en Anne Smith.
 Betty Stöve en de Zuid-Afrikaanse Ilana Kloss kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1982